

Мустафино — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Мустафино — село, Бакалинський район, Башкортостан
 Мустафино — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Мустафино — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Мустафино — село, Шарлицький район, Оренбурзька область